Sachse steht für:
 Sachse, Bewohner des Bundeslandes Sachsen
 Sachse, Angehöriger der Sachsen (Volk)
 Sachse (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sachse (Texas), Ort in den USA

Siehe auch:
 Sachs
 Sachse-Mohrsche Theorie (chemisches Modell)
 Sachsse
 Sachße
 Saxe